

Astronomia
 Goddard – cratere lunare
 9252 Goddard – asteroide della fascia principale
 Goddard Space Flight Center – laboratorio di scienze dello spazio della NASA

Geografia
Stati Uniti d'America
Goddard – città della Contea di Sedgwick, Kansas
Goddard – census-designated place della Contea di Prince George's, Maryland

Persone
 Drew Goddard – sceneggiatore statunitense
 James Goddard – nuotatore britannico
 Mary Katherine Goddard – editrice statunitense
 Paulette Goddard – attrice statunitense
 Peter Goddard – motociclista australiano
 Robert Goddard – scienziato statunitense